La NBA Summer League 2017 se composait de trois compétitions de basket-ball professionnelles organisées par la National Basketball Association (NBA) : l’Orlando Pro Summer League, l'Utah Jazz Summer League et la Las Vegas Summer League.

8 équipes ont participé à la Orlando Pro Summer League au Amway Center d’Orlando, en Floride, du  au 6 juillet 2017. Chaque équipe a disputé cinq matchs au cours de la semaine. Les Mavericks de Dallas et le Heat de Miami ont également participé à la Las Vegas Summer League.

4 équipes ont participé à l'Utah Jazz Summer League du 3 au 6 juillet 2017. Les quatre équipes (Jazz de l'Utah, Celtics de Boston, 76ers de Philadelphie et Spurs de San Antonio) ont également participé à la Las Vegas Summer League.

La NBA Summer League de Las Vegas est la ligue d’été officielle de la NBA, avec un total de 24 participants. Au total, 67 matchs ont été disputés du 7 au 17 juillet 2017 au Thomas & Mack Center et au Cox Pavilion, tous deux situés à Paradise, dans le Nevada.

Orlando Pro Summer League

Équipes 

 Orlando Magic (hôte)
 Charlotte Hornets
 Dallas Mavericks
 Detroit Pistons
 Indiana Pacers
 Miami Heat
 New York Knicks
 Oklahoma City Thunder

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Classement 

 Critères

Le classement est déterminé par le total des points d’une équipe après les cinq premiers matchs. Huit points seront attribués à chaque match : quatre points pour une victoire et un point pour chaque quart-temps gagné par une équipe. En cas d'égalité, chaque équipe obtient un demi-point. Si deux équipes ou plus avaient le même nombre de points, le tiebreaker suivant s’applique :

 Différences de points
 Total de points le moins élevé
 Pile ou face

Des matchs de classements sont réalisés après les cinq premiers matchs.

Phases finales

place

place

Petite finale

Finale

Classement final

Leaders statistiques 

Points

Rebonds

Passes décisives

Utah Jazz Summer League

Équipes 

 Boston Celtics
 Philadelphia 76ers
 San Antonio Spurs
 Utah Jazz

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Classement final

Leaders statistiques 

Points

Rebonds

Passes décisives

Las Vegas NBA Summer League

Équipes 

Atlanta Hawks
Boston Celtics
Brooklyn Nets
Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
Golden State Warriors
Houston Rockets
Los Angeles Clippers
Los Angeles Lakers
Memphis Grizzlies
Miami Heat
Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
New Orleans Pelicans
Philadelphia 76ers
Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
Sacramento Kings
San Antonio Spurs
Toronto Raptors
Utah Jazz
Washington Wizards

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Classement 
Le titre est déterminé par un tournoi à élimination unique où les 8 meilleures équipes sont exemptées au premier tour.

 Critères

Les équipes sont classées d’abord par le bilan général, puis par un système de quotient.

 Résultat face-à-face (applicable uniquement aux liens entre deux équipes, et non aux liens entre plusieurs équipes)
 Système de points par quart-temps (1 point pour la victoire, 0 point pour l’égalité, 0 point pour la défaite, 0 point pour les prolongations)
 Différence de points
 Pile ou face

Les perdants du premier tour joueront des matchs de consolation pour déterminer les  à  places en fonction du système de quotient indiqué ci-dessus. Les perdants du second tour joueront des matchs de consolation pour déterminer la  à la  place.

Tableau final

Phases finales

Premier tour

Second tour

Tournoi de consolation

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 

MVP de la Finale : Kyle Kuzma, Los Angeles Lakers

Classement final

Leaders statistiques 

Points

Rebonds

Passes décisives

Honneurs 
All-NBA Summer League First Team

 Lonzo Ball, Los Angeles Lakers (MVP du tournoi)
 John Collins, Atlanta Hawks
 Josh Jackson, Phoenix Suns
 Dennis Smith Jr., Dallas Mavericks
 Caleb Swanigan, Portland Trail Blazers

All-NBA Summer League Second Team

 Cheick Diallo, New Orleans Pelicans
 Bryn Forbes, San Antonio Spurs
 Kyle Kuzma, Los Angeles Lakers
 Wayne Selden Jr., Memphis Grizzlies
 Jayson Tatum, Boston Celtics

MVP de la Finale : Kyle Kuzma, Los Angeles Lakers

Références

Liens externes 
2017 NBA Summer League - NBA.com

Basket-ball aux États-Unis en 2017
NBA Summer League